Стефан Тодоров Светиев е български юрист и революционер, деец на Македонската младежка тайна революционна организация.

Биография 
Роден е през 1911 година в Битоля, тогава в Османската империя. Негови братя са Христо и Борис Светиеви, баща им е революционер от ВМОРО, убит от гръцки терористи, а техен чичо е солунският архимандрит Евлогий със светско име Спиро Светиов (Светиев).

След освобождението на Вардарска Македония през 1941 година Стефан Светиев е член на битолския изпълнителен комитет на Българските акционни комитети. Близък е до Иван Михайлов. През 1943 година делегация от Битоля в състав адвокат Георги Атанасов, Сотир Тренчев, Стефан Светиев, Борис Светиев посреща Христо Руков, Спиро Василев, Йосиф Кузев Марков, Васил Стумбов и Кръстьо Янков, които след това заминават за Костурско.

След септември 1944 година е арестуван от новите югославски власти и осъден на смърт. Застрелян е при инсценирано бягство през 1946 година.

Родословие

Бележки 

Родени в Битоля
Български революционери от Македония
Дейци на ММТРО
Български юристи от Македония
Жертви на комунистическия режим в Югославия
Българи в Югославия
Дейци на Българските акционни комитети
Починали в Битоля